Коштуница (плод) је појам из биологије.
 Коштуница је презиме српског политичара.